Sacré père Noël (Father Christmas), film d'animation britannique de Dave Unwin sorti en 1991 ;
 Sacré père Noël (I'll Be Home for Christmas), film américain de Arlene Sanford  sorti en 1998.

Homonymie de titre